United Nations Plaza steht für 
 eine Adresse in Manhattan, siehe United Nations Plaza (Manhattan)
 einen dort befindlichen Gebäudekomplex, siehe United Nations Plaza (Gebäude)
 einen Platz in San Francisco, siehe United Nations Plaza (San Francisco)

Siehe auch: 
 100 United Nations Plaza Tower